

Géométrie 
 Groupe de Weyl, 
 Lemme de Weyl
 Tenseur de Weyl,

Patronyme 
 Alexandre Weyl (1984-), joueur français de volley-ball. 
 Carl Jules Weyl (1890-1948), directeur artistique allemand.
 Hermann Weyl (1885-1955), mathématicien et physicien théoricien allemand.
 Jenny Weyl (1851-1933), sculptrice et dessinatrice française.
 Jonas Weyl (1835-1903), grand-rabbin de Marseille du  jusqu'à son décès le .    
 Robert Weyl (1913-1997), pharmacien et historien du judaïsme alsacien.
 Roland Weyl (1919-2021), avocat, résistant et militant politique français.

Voir aussi 
 Weil
 Weyler (homonymie)
 Veyle (homonymie)

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif